Jüdischer Friedhof Enkirch steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Enkirch)
 Neuer jüdischer Friedhof (Enkirch)